Le Stade de Dzoumogné est un stade de football mahorais situé à Dzoumogné, village de la commune de Bandraboua, dans le nord de l'île.

Le stade, doté de  places et inauguré en 1975, sert d'enceinte à domicile pour l'équipe de football du Foudre 2000.

Histoire

Installations

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1975
Stade de football à Mayotte
Stade portant le nom d'un lieu
Grande-Terre (Mayotte)